El término Nuevo México hace referencia a:

Nuevo México, uno de los 50 estados de los Estados Unidos de América.
Nuevo México, una localidad del municipio mexicano de Zapopan, Jalisco.
Nuevo México, una localidad del municipio panameño de Alanje, Panamá.
Santa Fe de Nuevo México, antigua provincia del virreinato de Nueva España.
Territorio de Nuevo México, un territorio organizado de los Estados Unidos que existió antes de considerársele como estado el 6 de enero de 1912.